Anan – miejscowość we Francji
 Anan – miejscowość w Japonii (Prefektura Tokushima)